SchGG ist die Abkürzung für folgende Gesetze:

 in Deutschland: Schutzgebietsgesetz
 in der Schweiz: Bundesgesetz über die Schuldbetreibung gegen Gemeinden und andere Körperschaften des kantonalen öffentlichen Rechts, siehe Insolvenzunfähigkeit#Schweiz